Belle & Sebastian — banda indie escocesa criada em meados da década de 1990 
 Belle et Sébastien — livro da escritora francesa Cécile Aubry
 Belle et Sébastien (filme) — filme francês do ano de 2013 dirigido por Nicolas Vanier e baseado no livro de Cécule Aubry 
 Belle et Sébastien, l'aventure continue — filme francês do ano de 2015 realizado por Christian Duguay 
 Belle et Sébastien (série de televisão) — série de televisão francesa adaptada do livro homônimo
 Bell e Sebastião — animê adaptado do livro homônimo, também conhecido como Meiken Jolie

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de televisão